Vĩnh Trung (Đà Nẵng)
 Vĩnh Trung (Tịnh Biên)